Давыдкин — многозначный термин, фамилия и топоним.

Фамилия 
Давыдкин — фамилия; имеет женскую форму Давыдкина.
 Давыдкин, Александр Данилович — советский государственный и политический деятель.
 Давыдкин, Виктор Алексеевич (род. 1945) — российский политический деятель, депутат Государственной думы.
 Давыдкин, Николай Степанович (род. 1958) — советский и российский хоккеист, тренер. Топоним 
 Давыдкин — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.

 См. также 
 Давыдки